

Anni 
76 – anno del I secolo d.C.
76 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
76 Freia – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Cinema 
 76 – regia di Izu Ojukwu del 2016.

Chimica 
76 – numero atomico dell'Osmio (Os).

Matematica
76 – numero naturale

Musica
76 – album di Armin van Buuren del 2003